Женский Кубок Кипра () — международный турнир среди женских национальных сборных команд. Проводится ежегодно с 2008 года в те же сроки что и Кубок Алгарве. Команды приглашаются к участию в турнире организаторами. Несмотря на то, что матчи проходят на Кипре, сборная этой страны ни разу не принимала в нём участия.

Регламент 
Турнир проходит в два этапа. На первом 12 сборных-участниц разбиваются на три группы. В группы А и В входят команды с высшим рейтингом, группа С состоит из команд с низким рейтингом и её участники не могут претендовать на победу в соревновании.

Матчи в группах проходят в один круг. 

Второй этап турнира состоит из шести матчей, в которых распределяются итоговые места. Пары формируются следующим образом:
 Финал — победители групп А и В
 Матч за 3-е место — победитель группы С и лучшая команда из занявших вторые места в группах А и В
 Матч за 5-е место — худшая из команд, занявших вторые места в группах А и В, и команда, занявшая второе место в группе С
 Матч за 7-е место — команды, занявшие третьи места в группах А и В
 Матч за 9-е место — команда, занявшая третье место в группе С, и лучшая из команд занявших четвертые места в группах А и В
 Матч за 11-е место — худшая из команд, занявших четвёртые места в группах А и В, и команда, занявшая четвёртое место в группе С

Результаты

Призёры

См. также 
 Кубок Алгарве

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Результаты турнира на rsssf.com

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года
Женский Кубок Кипра по футболу
Соревнования по женскому футболу